Flärksjön kan syfta på:
Övra Flärksjön, sjö i Ljusdals kommun,  (7,64 ha)
Nedra Flärksjön, sjö i Ljusdals kommun,  (5,88 ha)
Öster-Flärksjön, sjö i Bräcke kommun,  (20,6 ha)
Väster-Flärksjön, sjö i Bräcke kommun,  (12,2 ha)

Se även
Flarksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn